Andrea Sciortino – missionario italiano
Antonio Sciortino – giornalista e presbitero italiano
Noël Sciortino – ex giocatore di beach soccer francese
Orazio Sciortino – pianista e compositore italiano